Robert Lebel oder Robert LeBel ist der Name folgender Personen: 

* Robert Lebel (Autor) (1901–1986), französischer Kunstkritiker und Autor 
 Robert LeBel (1905–1999), kanadischer Eishockeyfunktionär 
 Robert Lebel (Bischof) (1924–2015), kanadischer Geistlicher, Bischof von Valleyfield
 Robert Auguste Lebel (1772–1821), französischer General

Siehe auch:

 Trophée Robert LeBel, kanadische Eishockey-Trophäe